Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Portorož du 19 au .

Klára Koukalová remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Roberta Vinci.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Slovenie
Sport en Slovénie en 2005
Tennis en septembre 2005